Verbano-Cusio-Ossola  – provincia italiana del Piemonte
 Voltage-controlled oscillator  – oscillatore controllato in tensione
 Venus Climate Orbiter  – sonda spaziale giapponese